Partit Nacional Unionista, partit polític històric del Sudan
 Partit d'Unitat Nacional (del seu nom en anglès Party of National Unity), partit polític de Kenya